Знак открытости может означать:
 Знак открытости в МФА — кнопка вниз снизу (◌̞).
 Знак открытости в УФА — наконечник стрелки вниз снизу (◌̬).
 Знак открытости в Teuthonista — .
 Знак открытости в Стандартном алфавите Лепсиуса — макрон снизу (◌̱).